Андрей Шаров:
 Шаров, Андрей Владимирович (род. 1971) — политический и общественный деятель.
 Шаров, Андрей Юрьевич (род. 1966) — модельер, художник-постановщик и художник по костюмам.